Премия «Сатурн» за лучший фильм в жанре триллер () вручается Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, как отдельная категория с 2014 года. До этого триллеры были представлены в категориях: «лучший приключенческий фильм, боевик или триллер» (с 1995 по 2010 год) и «Лучший фильм ужасов или триллер» (с 2011 по 2013 год).

Лауреаты и номинанты

Ссылки 
 http://www.saturnawards.org  
 Лауреаты и номинанты премии «Сатурн» на сайте IMDb: 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018, 2019, 2021 , 2022  

Номинации кинопремии «Сатурн»